Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2014 года проходил с 6 по 10 августа в Москве.

Москва была выбрана на заседании Совета директоров , которое состоялось 20 апреля 2010 года в Будапеште.

Правила 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ разбиваются на отдельные дисциплины: соревнования в канадском каноэ, соревнования на байдарках и соревнования в закрытом каноэ с двусторонним веслом. Каждая байдарка или каноэ может вместить в себя одного, двух или четырёх человек. Каждая дисциплина проходит на дистанциях 200 м (660 футов), 500 метров (1600 футов) и 1000 метров (3300 футов).

Медали

Мужчины

Каноэ

Байдарка

Женщины

Каноэ

Байдарка

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт чемпионата мира Логотип чемпионата

Август 2014 года
Спорт в России в 2014 году
2014 год в Москве
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в России